De Rally van Finland 2006, formeel 56th Neste Rally Finland, was de 56e editie van de Rally van Finland en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2006. Het was de 417e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2006
Rally van Finland